Das Challenge Bell 2004 war ein Damentennisturnier der WTA in Québec. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier III war Teil der WTA Tour 2004 und fand vom 30. Oktober bis 7. November 2004 statt.

Im Einzelfinale gewann Martina Suchá gegen Abigail Spears mit 7:5, 3:6 und 6:2. Im Doppel besiegten Carly Gullickson und María Emilia Salerni im Endspiel die Paarung Els Callens/Samantha Stosur mit 7:5 und 7:5.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Challenge Bell 2004 fand vom 30. Oktober bis 1. November 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Einzel und ein Platz für das Doppel im Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 Offizielle Homepage

WTA Tour 2004
Tennisturnier in der Stadt Québec